Elektroschocktherapie oder Elektroschockbehandlung bezeichnet die Verwendung von Elektroschocks, also die kurzzeitige und absichtliche Einwirkung von Strom auf einen Organismus, zum Zwecke der Therapie.

 Defibrillation: zum Beenden eines lebensbedrohlichen Kammerflimmerns oder des Herzstillstandes
 frühere Bezeichnung für Elektrokonvulsionstherapie zur Behandlung von schweren, therapieresistenten psychischen Erkrankungen
 kleinere Elektroschocks in der Aversionstherapie, einer Verhaltenstherapie